Эгберт I:
 Эгберт I — король Кента (664—673)
 Эгберт I — король Берниции (867—872)